Rivière Blanche peut vouloir dire:



Québec 
 Petite rivière Blanche (canton de Matane), rivière coulant dans le Saint-Laurent,  MRC La Matanie, Bas-Saint-Laurent.
 Petite rivière Blanche (Gatineau), rivière coulant dans la rivière des Outaouais, MRC des Collines-de-l'Outaouais, Outaouais.
 Petite rivière Blanche. Toponyme remplacé par: Rivière des Castors, Saint-Magloire (municipalité), MRC Les Etchemins, Chaudière-Appalaches.
 Petite rivière Blanche (Gatineau), Duhamel-Ouest (municipalité), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue.
 Rivière La Petite Blanche (Thurso), ruisseau se jetant dans la rivière des Outaouais, MRC Papineau, Outaouais.
 Rivière Blanche (Gatineau), rivière se jetant dans rivière des Outaouais, et qui passe par les municipalités de Gatineau et Val-des-Monts, Outaouais.
 Rivière Blanche (Lochaber-Ouest),  rivière se jetant dans la rivière des Outaouais, MRC Papineau, Outaouais.
 Rivière Blanche. Toponyme remplacé par: Rivière Noire, Saint-Pie (Ville), MRC Les Maskoutains, Montérégie.
 Rivière Blanche (rivière Bernier), Saint-Boniface (municipalité), MRC Maskinongé, Mauricie.
 Rivière Blanche (rivière Maskinongé),  MRC de Maskinongé et municipalité de Saint-Didace, Lanaudière.
 Rivière Blanche. Toponyme remplacé par : Rivière de la Boule, Saint-Côme (municipalité de paroisse), MRC Matawinie, Lanaudière.
 Rivière Blanche (Matawinie), un affluent de la rivière Noire, MRC Matawinie, Lanaudière.
 Rivière Blanche (rivière Rouge), coulant dans Saint-Ambroise-de-Kildare et la MRC de Matawinie, Lanaudière.
 Rivière Blanche (rivière Rimouski), coulant dans la MRC de Rimouski-Neigette, Bas-Saint-Laurent.
 Rivière Blanche (canton de Matane), rivière se jetant dans le Saint-Laurent à Saint-Ulric, et qui coule à Saint-Damase (La Matapédia), dans le Bas-Saint-Laurent.
 Rivière Blanche (rivière Ruban), se jetant dans la rivière Ruban, à La Tuque, Mauricie.
 Rivière Blanche Nord-Ouest (rivière Ruban), un affluent de la Rivière Blanche, La Tuque, Mauricie.
 Rivière Blanche (rivière Felton), MRC Le Granit, Estrie.
 Rivière Blanche (rivière au Pin), MRC Les Appalaches, Chaudière-Appalaches.
 Rivière Blanche, Thetford Mines (Ville), MRC Les Appalaches, Chaudière-Appalaches.
 Rivière Blanche. Toponyme remplacé par: Rivière Bourbon, Princeville (Ville), MRC L'Érable, Centre-du-Québec.
 Rivière Blanche (rivière Bourbon), Plessisville (municipalité de paroisse), MRC L'Érable, Centre-du-Québec.
 Rivière Blanche (rivière Portneuf), Saint-Basile (Ville), MRC Portneuf, Capitale-Nationale.
 Rivière Blanche, Saint-Casimir (municipalité), MRC Portneuf, Capitale-Nationale.
 Rivière Blanche (rivière Bécancour), affluent de la rivière Bécancour, à Daveluyville (municipalité), MRC Arthabaska, Centre-du-Québec.
 Rivière Blanche, Rivière-à-Pierre (municipalité), MRC Portneuf, Capitale-Nationale.
 Rivière Blanche (rivière des Mères), Saint-Vallier (municipalité), MRC Bellechasse, Chaudière-Appalaches.
 Rivière Blanche (rivière Montmorency), Lac-Jacques-Cartier (territoire non organisé), MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale.
 Rivière Blanche, Saint-Luc-de-Bellechasse (municipalité), MRC Les Etchemins, Chaudière-Appalaches.
 Rivière Blanche (rivière Noire), un affluent de la rivière Noire (rivière Daaquam), coulant dans Saint-Magloire (municipalité), MRC Les Etchemins, Chaudière-Appalaches.
 Rivière Blanche. Toponyme remplacé par: Rivière Salée, Rivière-aux-Outardes (Territoire non organisé), MRC Manicouagan, Côte-Nord.
 Rivière Blanche, Bégin (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean.
 Rivière Blanche (Colombier), Colombier (municipalité), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord.
 Rivière Blanche (rivière Nicolet), Chesterville (municipalité), MRC Arthabaska, Centre-du-Québec.
 Rivière Blanche (rivière Bulstrode), Saint-Valère (municipalité), MRC Arthabaska, Centre-du-Québec.
 Rivière Blanche (segment de rivière), Saint-Donat (municipalité), MRC Matawinie, Lanaudière.
 Rivière Blanche Sud (canton de Matane) est un affluent de la rivière Blanche (canton de Matane) (versant du littoral sud du golfe du Saint-Laurent) coulant dans Sayabec, le canton de MacNider et Saint-Ulric, dans la MRC La Matanie, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec.
 Rivière White (rivière Clova),  un affluent de la rivière Clova, coulant dans le territoire de La Tuque, en Mauricie, au Québec.
 Rivière Blanche (rivière Péribonka), affluent du lac Tchitogama (versant de la rivière Péribonka et du lac Saint-Jean) coulant dans la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Ontario 
Rivière Blanche, District de Timiskaming, Lac Témiscamingue.

Yukon 
 Rivière Blanche, un affluent du Yukon

France
 Blanche (Loire-Atlantique)

Haïti 

 Rivière Blanche (département de l'Artibonite)
 Rivière Blanche (département de l'Ouest)

Martinique 
 La Rivière Blanche, seconde rivière de l'île, traversant les communes de Saint-Joseph et Fonds-Saint-Denis.

Édition 
 Rivière Blanche est la collection francophone de la maison d'éditions américaine Black Coat Press.

Annexes 
 Autres homonymies relatifs aux couleurs :